

Sources 
 .
 Géoportail (dont ses anciennes cartes et photographies aériennes) et/ou Google Maps, pour divers points de détails (sites consultés le ).
 Pour les installations abbevilloises : plans de la gare d'Abbeville dans les , édités par la Compagnie des chemins de fer du Nord ; plan de la halte d'Abbeville-Porte-du-Bois en 1895.

Fives - Abbeville